Rocker může být:
 vyznavač Rocku
 Rocker (subkultura) – člen subkultury
 Rocker (lyže) – typ lyží